Sockenpuppe (englisch sock puppet) steht für:

 eine aus einer Socke gefertigte Handpuppe
 Sockenpuppe (Netzkultur), im Netzjargon ein weiteres Benutzerkonto, das aus verschiedenen Gründen angelegt werden kann

Siehe auch: